Distorsio floridana är en snäckart som beskrevs av Gardner 1947. Distorsio floridana ingår i släktet Distorsio och familjen Personidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
floridana